Zosterops mbuluensis — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae).

Таксономия 
Ранее считался подвидом Zosterops poliogastrus. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Обитают на юге Кении и в северной части Танзании.

Описание 
Длина тела 11-12 см. Лоб желтый, корона желто-зелёная. Белое глазное кольцо. Верхние части тела зелёные, нижние золотые. Бока бледно-зелёные. Клюв чёрный. Ноги серые. Хвост тёмно-коричневый с узкой зелёной окантовкой.

Самцы и самки выглядят одинаково. Неполовозрелые особи похожи на взрослых птиц.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://birdsoftheworld.org/bow/species/brrwhe9/cur/introduction?login

Белоглазковые